Bosco hace referencia a varios artículos:

Personas
 El Bosco o Ignacio Bosch, en idioma neerlandés Jeroen Bosch, fue un pintor flamenco-neerlandés;
 Juan Bosco, santo italiano, fundador de la congregación de los salesianos;
 María Angélica Bosco, escritora argentina;
 Silvina Bosco, actriz argentina.
 Bosco Perez, jeque panameño.

Lugares
 Bosco-Gurin pequeña comuna en el cantón del Tesino, Suiza;
 Bosco Chiesanuova, localidad y comuna italiana de la provincia de Verona, en la región de Véneto.

En Argentina
 Don Bosco (Buenos Aires), localidad del partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires;
 Don Bosco (Chubut) (también conocida como Kilómetro 8), localidad que integra el aglomerado de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut;
 Villa Don Bosco, localidad del departamento San Martín, provincia de San Juan;
 Don Bosco II, barrio de la ciudad de Neuquén;

Además
 Elbosco, proyecto musical español de 1995;
 Bosco (marioneta), marioneta irlandesa que apareció en la televisión hasta 1998;
 CDC Don Bosco, equipo de fútbol argentino.